EFL Championship 2020/2021 var den engelska andradivisionen för den aktuella säsongen. Det är den sjätte säsongen under det aktuella namnet, och den 30:e under det nuvarande ligasystemet. Premiärmatchen spelades mellan Bournemouth och  West Bromwich Albion den 6 augusti 2021 på Vitality Stadium.

Deltagande lag

Tabeller

Poängtabell

Derby County fick 12 poäng avdragna på grund av att klubben är i rekonstruktion, och ytterligare nio poäng avdragna på grund av att man har brutit mot ekonomiska regler. Klubben har alltså totalt fått 21 poäng avdragna.

Reading straffades med sex minuspoäng efter klubben har gått back 690 miljoner kronor de senaste fyra åren.

Playoff
De lag som placerade sig mellan tredje- och sjätteplats efter spelad serie avancerade till slutspel. Slutspelet bestod av semifinaler och final, och lagen tävalade om en tredje uppflyttningsplats till Premier League 2022/2023.

Semifinal 1

Semifinal 2

Huddersfield Town vann med totalt 2–1.

Totalt 3–3. Nottingham Forest vann med 3–2 efter straffsparksläggning.

Final

Nottingham Forest kvalificerade sig för Premier League för första gången sedan 1999.

Statistik 
Källa: SoccerWay

Skytteliga 
Målgörare under säsongen 2021/2022. Mål under play-off räknas in.

 1 Inkluderar 2 mål i play-off.

Referenser

Noter 

2021/2022
Fotbollssäsongen 2021/2022